Саманда́р Манси́м оглы́ Рза́ев (; 1945, Агсу — 1986, Баку) — азербайджанский советский актёр театра и кино, Заслуженный артист Азербайджанской ССР (1974), лауреат Государственной премии Азербайджанской ССР (1980).

Биография 
Самандар Мансим оглы Рзаев родился 2 января 1945 года в Агсу. В 1964 году поступил в Азербайджанский государственный институт искусств, который окончил в 1968 году. С 1967 года был актёром Азербайджанского государственного драматического театра, на сцене которого играл до конца своих дней.

Основными ролями Рзаева в театре были Хаджа Низам, князь («Хайям», «Князь» Г. Джавида), Балахан («Айдын» Дж. Джаббарлы), Данел («Несчастная девушка» А. Ширванзаде), Тарлан («Без тебя» Ш. Курбанова), Бахрам («Летние дни города» Анара), Амир Инандж («Меч и перо» М. С. Ордубади), Фазил Гюлейни («Сборище сумасшедших» Дж. Мамедкулизаде) и др. Об исполнении Рзаевым роли хирурга Эльдара в спектакле «Если ты гореть не будешь» Н. Хазри театровед Азад Алиев пишет:

В кино Самандар Рзаев сыграл роли различного жанра и характера. В целом он снялся в 17 фильмах, среди которых были «Насими», «Бабек», «В огне», «Рыцари чёрного озера», «Дедушка дедушки нашего дедушки» и пр. Также Рзаев был мастером художественного чтения. На радио он вёл программу «Родник», часто лично редактируя текст и передачи.

Скончался актёр 27 марта 1986 года от цирроза печени. В день кончины, уже будучи больным, Рзаев также вышел на сцену, сыграв в спектакле «Тлеющие костры» М. Ибрагимова свою последнюю роль. На спектакль актёр приехал прямо из больницы. Чтобы не чувствовать боли Рзаев играл, выпив очень много спиртного, а упал, уже доиграв и выйдя за кулисы. Похоронен актёр на Ясамальском кладбище города Баку.

Примечания

Литература 
 

Выпускники Азербайджанского университета культуры и искусств
Умершие от цирроза печени
Похороненные на Ясамальском кладбище